Иван Антонович Климишин (; род. 17 января 1933) — советский и украинский учёный-астроном и педагог, исследователь календарных систем мира; доктор физико-математических наук. Профессор Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника. Академик АН высшей школы Украины (1993). Член Международного астрономического союза (1964). Заслуженный работник высшей школы УССР (1988). Отличник образования Украины (2000). Почётный член Всеукраинского общества «Просвита» имени Тараса Шевченко (1995). Почётный член Украинской астрономической ассоциации (2000). Действительный член Научного общества имени Тараса Шевченко (1992). Почётный профессор Прикарпатского национального университета (с 2006).

Биография 
Родился в селе Кутыска (Польша; ныне — Лановецкий район Тернопольской области Украины), находящемся на одном из истоков реки Бугловка (бассейн Днепра). После аннексии этой части территории Польши в 1939 году Советским Союзом она вошла в состав Украинской ССР. Детство пришлось на период Второй мировой и Великой Отечественной войн и немецкой оккупации. В апреле 1944 года, будучи подростком 11 лет, был взят родным дядей, дьяконом, помогать в сельском храме, где Климишин служил в церковном хоре певчим на клиросе, а затем дьячком, читая Священное Писание. В молодости заболел тяжёлой формой туберкулёза, с которым потом боролся десятки лет.

В 1950 году экстерном окончил среднюю школу № 8 г. Львова. С 1953 года — член Всесоюзного общества «Знание», лектор.

В 1955 году окончил физико-математический факультет Львовского университета имени Ивана Франко, в 1958 году — аспирантуру при этом университете по специальности «астрофизика». В 1958—1974 работал в обсерватории Львовского университета (с 1961 года — заведующий отделом, в 1962—1970 годах — заместитель директора по научной работе).

С 1980 года возглавлял специальную проблемную группу по истории астрономии при Астрономическом совете АН СССР.

С 1974 по 1993 годы — профессор кафедры физики Ивано-Франковского педагогического института.

В 1993—1996 годах — зав. кафедры теоретической физики, в 1996—1998 годах — зав. кафедры религиоведения. С 1998 года — профессор кафедры теоретической и экспериментальной физики. Одновременно, с 1991 года, профессор Духовного института (ныне — Ивано-Франковский богословский университет имени Иоанна Златоуста) Украинской грекокатолической церкви.

В 1961 году стал кандидатом физико-математических наук, тема диссертации «Ударные волны и сверхзвуковые течения в оболочках звёзд» (Киевский университет им. Т. Шевченко); в 1971 году — доктором физико-математических наук, тема диссертации «Ударные волны в звёздах» (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова).

Был близко знаком с астрофизиком И. С. Шкловским (1916—1985), читал его книгу «Вселенная. Жизнь. Разум» (1962) ещё в авторской рукописи. В дальнейшем некоторые высказанные в ней идеи стали темой собственных исследований.

В последние годы уделяет большое внимание вопросам религиоведения и креационизма, выступал с критикой теории Дарвина. Прихожанин, чтец в храме УАПЦ/ПЦУ. Принимал участие в цикле телевизионных передач «Всесвіт навколо нас» (Телерадиокомпания «Вежа»).

Любимое высказывание относительно всяких званий: «Титулы придумали рабы, а присваивают их ослы», а во время уединённой работы над рукописями на отцовском хуторе: «Бог — высоко, а ректор — далеко».

Вклад в науку 
Основные труды в области радиационной космической газодинамики. Ввёл газодинамический показатель адиабаты для характеристики состояния газа с учётом изотропного поля излучения (так называемый «коэффициент Климишина»). Получил приближённые решения задачи о структуре звёздных ударных волн, дал оценку протяжённости зоны ионизационной релаксации за фронтом и зоны прогрева перед фронтом ударной волны, движущейся в звёздной атмосфере. Вывел формулу для шкалы высот, которая устанавливается в атмосфере звезды под действием периодической ударной волны. Совместно с Б. И. Гнатыком вывел асимптотическую формулу, которая описывает изменение скорости движения ударной волны в неоднородной среде с произвольным распределением плотности, изучил пределы применимости приближённых методов космической газодинамики. Выполнил анализ эффективности тепловых волн как возможного механизма переноса энергии, освободившейся при взрыве в недрах звезды. Совместно со своим учителем С. А. Капланом (1921—1978) получил ряд решений теории нестационарного рассеяния света в среде с движущейся границей.

Автор 75 монографий, учебников и научно-популярных книг по астрономии, календарям и хронологии. Большую часть книг Климишин написал в свободное от преподавания время (во время летних студенческих каникул в вузах) на своей малой родине (на границе исторических областей — Волыни и Галичины), в хате-мазанке своего отца на хуторе, рядом с которым находятся могилы его родителей и близких родственников. Вся обстановка в помещениях сохраняется нетронутой, как при жизни отца, и представляет собой настоящий дом-музей семьи Климишиных.

Признание 
 1993 — именем «Климишин» назван астероид № 3653 (3653 Klimishin), открытый 25 апреля 1979 г. Н. С. Черных (Крымская астрофизическая обсерватория).
 1994, 1995 и 2000 — «Человек года» (Американский биографический институт / ).
 2011 — включён в список «Выдающихся мыслителей начала 21 века» (Американский биографический институт).

Награды 
 Орден «За заслуги» ІІІ ст. (2000)
 Медаль «Ветеран труда» (1985)

Публикации 
Автор 67 книг (с переизданиями 104), из них 14 на русском языке, а также по одной на английском и французском языках.

Публикации после 1991 года (на украинском языке) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (1-е изд. — 1993; 4-е изд. — 2009)

Словари

Примечания

Литература 
   
 
 Іван Антонович Климишин: покажчик публікацій  / Упоряд.: М. В. Бігусяк, І. Ю. Шимків; Відпов. ред. серії М. В. Бігусяк. — Івано-Франківськ: Плай, 2003. — 23 c. (Серія «Вчені Прикарпатського національного університету»; Вып. 2)  
 Горішний З. І. Через терни до зір // Іван Антонович Климишин: покажчик публікацій … — С. 8-12.
 Новосядлий Б. Т. Іван Климишин: «Творець покликав нас у цьому світі бути українцями…»  / Богдан Теодорович Новосядлий, Наталя Новосядла // Збірник праць ТО НТШ, — Тернопіль: Рада, 2008 — Том 4 : Видатні постаті в українській культурі і науці. — С. 341—348. — (Штрихи до портретів славних земляків).

Ссылки 

 Климишин Іван Антонович | Енциклопедія Сучасної України 
 Літературна подорож по книгах «Зоряне небо Івана Климишина». 17 Січня 2018. (Выставка книг И. А. Климишина)

Астрономы по алфавиту
Астрономы СССР
Астрономы Украины
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Педагоги СССР
Педагоги Украины
Историки науки
Популяризаторы науки
Авторы учебников
Авторы энциклопедий и словарей
Члены и члены-корреспонденты АН высшей школы Украины
Члены Международного астрономического союза
Члены Научного общества имени Шевченко
Религиоведы Украины
Креационисты
Космологи
Преподаватели вузов Ивано-Франковска
Учёные Львовского университета
Выпускники Львовского университета
Почётные профессора